Вајз има више значења:
 Округ Вајз (Вирџинија)
 Округ Вајз (Тексас)
 Вајз (Вирџинија)